Mount Brew kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Mount Brew (Cheakamus River), berg i British Columbia, 
 Mount Brew (Lillooet Ranges), berg i British Columbia, 

Robotskapade Kanadaförgreningar